Ахмат — ісламське ім'я, один із варіантів запису імені Ахмад.

Особи 

 Ахмат — монголо-татарський баскак кінця ХІІІ ст.
 Ахмат-хан — правитель Великої Орди (1460—1481)
 Ахмат — правитель казахського ханства (1533—1535).
 Ахмат-Ґерай — син Менглі-Ґерая, калка кримського ханства (1517—1519).
 Закі Ахмат (нар. 1962) — південноафриканський активіст, борець за права ЛГБТ.

Топоніми 

 Ахмат — село в Краснокутському районі Саратовської області.
 Ахмат — село в Красноармійському районі Саратовської області.

Інше 

 Ахмат — польський шляхетський герб.

 Ахмат — футбольний клуб міста Грозний.
 Ахмат-Арена — домашній стадіон футбольного клубу «Ахмат».
 Ахмат-тауер — хмарочос у Грозному.

Див. також 

 Ахмет
 Ахмед
 Анна Ахматова